Version:

 Version — второй студийный альбом английского DJ Марка Ронсона.
 Version 2.0 — второй мультиплатиновый студийный альбом альтернативной рок-группы Garbage.

См. также 
 Версия